Меди́нський — прізвище, яке може мати різне походження. Жіноча форма — Мединська.

Походження 
За одною з версій, прізвище пов'язане з назвою міста Мединь у Калузькій області. Припускають і походження від прізвиська «Медин», утвореного від «мед». Окрім того, «Мединський» може бути варіантом прізвища «Медвинський» — утвореного (як і аналогічні Медвинер, Межвинский, Мидвинский) від назви села Медвин. Ймовірною уявляється версія, що пов'язує походження прізвища з Мединським повітом у сучасній Тернопільській області — названим за однойменним селом.

Відомі носії 
 Мединський Володимир Ростиславович — російський політичний і державний діяч, письменник, міністр культури Російської Федерації (з 2012).
 Мединський Ігор Миколайович — український футболіст, нападник.
 Мединський Олег Костянтинович (1968—2016) — капітан 3 рангу Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мединський Олександр Володимирович (1981) — активіст, блогер, ведучий каналу Open Ukraine, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Мединський заказник
 Мединський повіт

Примітки